E le stelle stanno a guardare (The Stars Look Down) – romanzo del 1935 di Archibald Joseph Cronin
 E le stelle stanno a guardare (The Stars Look Down) – film del 1939 diretto da Carol Reed, tratto dal romanzo omonimo
 The Stars Look Down – serie televisiva del 1974 diretta da Alan Grint e Roland Joffé